Ackermanns ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Ackermanns (1887–1962), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)

Siehe auch:
 Ackermann
 Ackermans